

Francia 
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Ajaccio
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Bastia

Germania 
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Hildesheim

Italia 
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Acerra
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Acqui Terme
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Alife
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Altamura
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Andria
 ex Cattedrale di Santa Maria Assunta – Aquileia
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Ariano Irpino
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Asti
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Avellino
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Brescia
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Capua
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Carpi
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Catanzaro
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Chioggia
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Como
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Conversano
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Cosenza
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Crema
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Cremona
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Crotone
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Fano
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Fermo
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Frosinone
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Ivrea
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Ischia
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Lecce
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Lucera
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Melfi
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Messina
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Mileto
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Modena
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Molfetta
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Montepulciano
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Napoli
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Nardò
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Nola
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Novara
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Oppido Mamertina
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Oria
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Oristano
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Orvieto
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Padova
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Parma
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Pesaro
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Pisa
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Poggio Mirteto
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Reggio Calabria
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Reggio Emilia
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Rieti
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Saluzzo

 Cattedrale di Santa Maria Assunta – San Severo
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Spoleto
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Sora
Cattedrale di Santa Maria Assunta – Teramo
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Terni
Cattedrale di Santa Maria Assunta di Torcello – ex Cattedrale della diocesi di Torcello
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Tricarico
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Ugento
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Ventimiglia
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Siena
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Vittorio Veneto (già Cattedrale di Ceneda)
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Volterra
 Concattedrale di Santa Maria Assunta – Sarzana
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Urbino

Regno Unito 
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – Aberdeen

Stati Uniti d'America 
 Cattedrale di Santa Maria Assunta – San Francisco

Pagine correlate 
 Cattedrale di Santa Maria
 Concattedrale di Santa Maria Assunta 
 Cattedrale dell'Assunta 
 Basilica cattedrale dell'Assunta 
 Basilica di Santa Maria Assunta 
 Chiesa di Santa Maria Assunta 
 Chiesa di Nostra Signora Assunta 
 Chiesa di Maria Santissima Assunta 
 Collegiata di Santa Maria Assunta 
 Pieve di Santa Maria Assunta